Sint Jacobsbrug, een brug in Delft
 Sint-Jacobsbrug (Rotterdam), een brug in Rotterdam